Kątnik – szczyt w Karkonoszach
 Kątnik – osada w gminie Komorniki
 kątnik – nazwa zwyczajowa pająków z rodzajów Tegenaria i Eratigena, np.
 kątnik domowy (Tegenaria domestica)
 kątnik rdzawy (Tegenaria ferruginea)
 kątnik większy (Eratigena atrica)